De Johan Cruijff Schaal 2012 werd gespeeld op 5 augustus 2012. KNVB Bekerwinnaar PSV speelde tegen landskampioen AFC Ajax. De wedstrijd werd om 18.00u gespeeld in de Amsterdam ArenA. Scheidsrechter bij deze wedstrijd was Björn Kuipers. PSV won de Johan Cruijff Schaal na een 4-2-overwinning op de Amsterdamse club. Het is de negende titel voor PSV.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Zie ook
 PSV in het seizoen 2012/13
 AFC Ajax in het seizoen 2012/13

Supercup voetbal Nederland
Supercup voetbal in 2012
PSV
AFC Ajax
Sportevenement in Amsterdam